Jako Šternberský palác je označováno několik budov:

Šternberský palác (Hradčany)
Šternberský palác (Malá Strana)
Trojský zámek
Velikovský dům